Корреа — іспанське () та португальське () прізвище. Відомі носії:
 Андрес Корреа ( 1994) — Колумбійський футболіст.
 Анхель Корреа ( 1995) — аргентинський футболіст, нападник клубу «Атлетіко Мадрид».
 Арон Корреа ( 1964) — бразильський шахіст.
 Габріель Коррея ( 1968) — уругвайський футболіст.
 Карлос Корреа ( 1980) — бразильський футболіст, виступав за «Динамо» (Київ).
 Лукас Корреа ( 1984) — аргентинський футболіст, центральний півзахисник.
 Лучано Корреа ( 1982) — бразильський дзюдоїст.
 Маркос Аоас Корреа (Маркіньйос,  1994) — бразильський футболіст, центральний захисник «Парі Сен-Жермен».
 Рафаель Корреа ( 1963) — еквадорський державний і політичний діяч.
 Рожеріо Корреа ( 1979) — бразильський футболіст, захисник.
 Рубен Корреа ( 1941) — перуанський футболіст, захисник, учасник чемпіонату світу 1970.
 Фернандо Корреа ( 1974) — уругвайський футболіст і тренер.
 Хайме Корреа ( 1979) — мексиканський футболіст, півзахисник збірної Мексики.
 Хав'єр Корреа ( 1976) — аргентинський веслувальник-байдарочник.
 Хоакін Корреа ( 1994) — аргентинський футболіст, півзахисник.
 
 Енріке Алвім Корреа (1876—1910) — Бразильський художник.

 У складі складних прізвищ
 Тара Корреа-Макмаллен (1989—2005) — американська актриса.
 Крістіан Корреа Діонісіо ( 1975) — бразильський футболіст, нападник.
 Ана Марія Насіновіч Корреа (1947—1972) — студентка, активістка дії за національне визволення.

Див. також 
 Коррея
 Корея (значення)

Іспанські прізвища
Португальські прізвища